Ел Авијадеро има више значења:

 Ел Авијадеро (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Авијадеро (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику